Municipio de Courtland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Courtland (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Courtland (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Courtland (condado de Nicollet, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nicollet.